Saccharum (lateinisch für „Zucker“) steht für
 Saccharum (Gattung), eine Pflanzengattung der Unterfamilie Panicoideae
 Zuckerrohr (Saccharum officinarum), eine Pflanze aus der Unterfamilie Panicoideae
 Zucker in alten und pharmazeutischen Texten